Yngve Karlsson, švedski hokejist, * 10. februar 1929, Švedska.

Karlsson je vso kariero igral za klub Djurgårdens IF v švedski ligi, kjer je osvojil pet naslovov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1949/50, 1953/54, 1954/55, 1957/58 in 1958/59.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1951, kjer je z reprezentanco osvojil srebrno medaljo.

Statistika kariere

|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 48/49
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 49/50
|
|
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 50/51
|
|
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 51/52
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Djurgårdens IF